

Cypr
 Kato Kiwides – miejscowość w dystrykcie Limassol
 Pano Kiwides – miejscowość w dystrykcie Limassol